Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Àlex Corretja che ha battuto in finale Tommy Haas 2–6, 7–6 (8–6), 6–1.

Teste di serie 

 Pete Sampras (quarti di finale)
 Patrick Rafter (quarti di finale)
 Marcelo Ríos (semifinali)
 Àlex Corretja (campione)

 Jan Siemerink (primo turno)
 Albert Costa (primo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1998
ATP Tour 1998